El topónimo Krasnoarmeisk (en ruso: Красноармейск, de Красная Армия, ‘Ejército Rojo’) puede referirse a:
 Krasnoarmeisk, localidad del óblast de Moscú (Rusia).
 Krasnoarmeisk, localidad del óblast de Sarátov (Rusia).
 Krasnoarmiisk (Krasnoarmeisk en ruso), localidad del óblast de Donetsk (Ucrania).